Vitsasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitsasaari (ö i Södra Karelen), 
 Vihtasaari (ö i Södra Karelen), 
 Vitsasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar